«Радник» — назва ряду футбольних клубів:
  Радник (Сурдулиця)
  Радник (Смедеревска Паланка)
  Радник (Бієліна)
  Радник (Велика Гориця)